Otto Jürgens ist der Name folgender Personen:

* Otto Jürgens (Archivar) (1862–1929), deutscher Archivar und Bibliothekar
 Otto Jürgens (Theologe) (1895–1979), deutscher Pfarrer